Ланга () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Авила в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Население — 539 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Página oficial de Langa
 Página del Cra Moraña
 Páginas personales sobre Langa

Муниципалитеты Авилы